Hossa ou Hossová est un nom de famille slovaque porté notamment par :
  (1954-), un joueur de hockey sur glace ;
 Marián Hossa (1979-), un joueur de hockey sur glace ; 
 Marcel Hossa (1981-), un joueur de hockey sur glace.

Patronyme slovaque